Weidenbusch ist der Name von:

Ortschaften:
 Weidenbusch (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Katterbach von Bergisch Gladbach
 Inoffizielle Bezeichnung einer kleinen Insel vor der Halbinsel Wusterau im Plauersee

Eigenname:
 Benedikt II. Weidenbusch (1632–1672) war ein deutscher Benediktinerabt
 Ernst Weidenbusch (* 1963) ist ein bayerischer Politiker (CSU)

Gebäude:
 Hotel Weidenbusch, ehemaliges Gasthaus in der Innenstadt von Frankfurt am Main

Fraktion (Politik):
 Weidenbusch, Name einer Fraktion in der Frankfurter Nationalversammlung, siehe Politische Parteien in Deutschland 1848–1850 

Siehe auch
 Name der Gemeinde Vrbice u Kostelce nad Orlicí in Tschechien